Berti ist

 eine Ethnie in Afrika, siehe Berti (Volk),
 eine Sprache in Afrika, siehe Berti (Sprache),
 eine im bayrischen Sprachraum gebräuchliche Kurzform für Bertram (Name),
 eines der Mainzelmännchen
 der Kosename von Hans-Hubert Vogts, deutscher Fußballspieler und -trainer

Berti ist der Familienname folgender Personen
 Adam Berti (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Aldo Berti (1936–2010), italienischer Schauspieler

 Artidoro Berti (1920–2005), italienischer Marathonläufer
 Domenico Berti (1820–1897), italienischer Philosoph, Schriftsteller und Staatsmann
 Eduardo Berti (* 1964), argentinischer Schriftsteller, Übersetzer, Musikjournalist und Drehbuchautor
 Enrico Berti (1935–2022), italienischer Philosoph
 Fernanda Berti Alves (* 1985), brasilianische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Francesco Maria Berti, OFM Conv. Bischof von Narni, (Apostolischer Administrator)
 Gasparo Berti (* um 1600; † 1643), italienischer Mathematiker, Astronom und Physiker
 Gian Luigi Berti (1930–2014), san-marinesischer Politiker, Staatsoberhaupt  von San Marino und mehrfach Minister
 Gian Marco Berti (* 1982), san-marinesischer Sportschütze
 Gian Nicola Berti (* 1960), san-marinesischer Politiker und Sportschütze, Staatsoberhaupt von San Marino
 Gianluca Berti (* 1967), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Berti (1927–2007), italienischer Jurist
 Giovanni Pietro Berti († 1638), italienischer Sänger, Organist und Komponist
 Günter Berti (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Joel Berti (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler, Schauspiellehrer und Fotograf
 Justin Berti (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 László Berti (1875–1952), ungarischer Fechter

 Maria Luisa Berti (* 1971), san-marinesische Politikerin, Staatsoberhaupt von San Marino
 Marina Berti (1924–2002), italienische Schauspielerin
 Nicola Berti (* 1967), italienischer Fußballspieler
 Orietta Berti (* 1943), italienische Sängerin

 Red Berti (1909–1985), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Sergio Berti (* 1969), argentinischer Fußballspieler
 Stephen Berti (1956–2015), Schweizer Jurist
 Tommaso Berti (um 1775–nach 1813), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Vinicio Berti (1921–1991), italienischer Maler, Illustrator, Karikaturist und Comiczeichner

Siehe auch:
 Bertie